Ельцыно — название населённых пунктов:

Россия 
 Ельцыно — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ельцыно — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.